Hargicourt (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Hargicourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia